Василий Викторович Безуар ( — ) — русский военачальник, контр-адмирал. Участник Белого движения в Сибири.

Участие в Гражданской войне 
Старший лейтенант отдельных гардемаринских классов.

С 30 июня 1918 года служил в Сибирской флотилии. Этим же летом состоял в добровольческой морской роте в Харбине.

C 5 декабря 1918 года командовал Амурской флотилией.

В феврале 1920 года командовал морской ротой при отступлении Восточного фронта от Хабаровска.

Был произведен в капитаны 2-го ранга.

Во время перехода границы подвергся аресту со стороны китайских властей и сидел в тюрьме в Гирине.

С июня 1921 года состоял членом военного совета Сибирской флотилии. В октябре 1921 года был назначен начальником отряда транспортов, заведовал эвакуацией из Владивостока.

Был произведён в контр-адмиралы.

При эвакуации остался в Гензане с отрядом из 11 судов Сибирской военной флотилии.

Эмигрант 
В эмиграции жил Шанхае. Служил в торговом флоте.

Был редактором журнала «Штандарт».

Был убит в 1941 году во время Второй мировой войны японским снарядом, находясь на посту капитана парохода.

Литература 
 Волков Е. В., Егоров Н. Д., Купцов И. В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны: Биографический справочник. — : Русский путь, 2003. — 240 с. — ISBN 5-85887-169-0

Примечания 

Офицеры Русского императорского флота
Адмиралы России (Белое движение)
Русские эмигранты первой волны в Китае